Alessandro Zagano – calciatore italiano
Guido Zagano – calciatore italiano